Barcice peut désigner en Pologne :

 Barcice, village de la voïvodie de Mazovie
 Barcice, village de la voïvodie de Poméranie
 Barcice, village de la voïvodie de Petite-Pologne